Финал Кубка Франции по футболу 2012 года прошёл в субботу 28 апреля 2012 года на «Стад де Франс» и стал 95-м финалом Кубка Франции. В финале встретились «Лион» и клуб лиги 3 «Кевийи Руан». «Лион» обыграл «Кевийи» со счётом 1:0 благодаря голу Лисандро Лопеса и стал обладателем кубка Франции в пятый раз в своей истории и впервые с 2008 года.

Путь к финалу 

[Л1] = Лига 1

[Л2] = Лига 2

[Л3] = Насьональ

[ЛЧФ] = Любительский чемпионат Франции

[ЛЧФ2] = Любительский чемпионат Франции (второй дивизион)

[РЛ] = региональная лига

Перед матчем 
Для лионцев этот финал стал 8-м в истории, из которых были выиграны 4 (в 1964, 1967, 1973 и 2008 годах). «Кевийи Руан» до того момента играл в финале лишь 1 раз (в 1927 году, когда проиграл марсельскому «Олимпику» со счётом 0:3).

Игра

Примечания

Ссылки 
 Финал Кубка Франции 2012 на сайте Федерации футбола Франции

2012
Франция
Кубок Франции 2012
Кубок Франции 2012
Апрель 2012 года
События 28 апреля
Спортивные соревнования в Сен-Дени
Спорт во Франции в 2012 году